Mago kan syfta på:

 Mago (egentligen Max Goldstein, senare Max Mago), född 1925, kostymtecknare.
 Mago I av Karthago, kartagisk regent
 Mago II av Karthago, kartagisk regent
 Mago III av Karthago, kartagisk regent
 Mago (författare), kartagisk författare under 200-talet f. Kr.
 Mago (fältherre), död 202 f. Kr., kartagisk fältherre
 Mago (djur), ett släkte spindlar